Do You Know fait notamment référence à :

 Do You Know, album de Jessica Simpson ;
 Do You Know, album de Michelle Williams ;
 Do You Know?, chanson de Enrique Iglesias.